Esistono due congregazioni religiose cattoliche con questo nome:
 i Figli della carità (in lingua originale Fils de la Charité), fondati nel 1918 dal sacerdote francese Emile Anizan;
 i Figli della carità (o Canossiani), fondati da Maddalena di Canossa nel 1831.